Rumont je název dvou obcí ve Francii:

 Rumont (Meuse) – obec v departementu Meuse
 Rumont (Seine-et-Marne) – obec v departementu Seine-et-Marne